Ру́нге () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Рунге, Борис Васильевич (1925—1990) — актёр московского театра Сатиры.
 Рунге, Владимир Фёдорович (род. 1937) — советский и российский дизайнер.
 Рунге, Карл (1856—1927) — немецкий математик и физик.
 Рунге, Макс (1849—1909) — немецкий врач, гинеколог и акушер, профессор Дерптского и Гёттингенского университетов.
 Рунге, Отто (1875—1945) — немецкий антикоммунист, боец фрайкора, участник убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург.
 Рунге, Сакко Васильевич (1927—2003) — советский и российский писатель и сценарист.
 Рунге, Филипп Отто (1777—1810) — немецкий художник-романтик.
 Рунге, Фридлиб Фердинанд (1794—1867) — немецкий химик.
 Рунге, Херберт (1913—1986) — немецкий боксёр.
 Рунге, Элмар Антонович (1922—2004) — советский борец.

См. также 
 Рунге (лунный кратер) — лунный кратер метеоритного происхождения в Море Смита.